Biografies: Bàrbara de Nicomèdia màrtir i santa del cristianisme
 Toponímia:
 Localitats:
 Santa Bàrbara, municipi del Montsià 
 Santa Bárbara de Casa, municipi de la província de Huelva
 Guijo de Santa Bárbara, municipi de la província de Càceres
 Santa Bárbara (Jujuy), departament de la província de Jujuy, Argentina
 Santa Bàrbara (Califòrnia), població estatunidenca de Califòrnia
 Santa Bárbara (Hondures), departament d'Hondures
 Santa Bárbara (Veneçuela), municipi de l'estat de Barinas, Veneçuela
 Edificis:
 Castell de la Santa Bàrbara, castell d'Alacant
 Esglésies:
 Ermita de Santa Bàrbara (Cocentaina)
 Ermita de Santa Bàrbara d'Ademús, temple situat a Ademús, Racó d'Ademús
 Santa Bàrbara de Vilancòs, església d'origen romànic del poble de Vilancòs, Pallars Jussà
 Santa Bàrbara de Sensui, església romànica del poble de Sensui, Pallars Jussà
 Ermita de Santa Bàrbara de Blanes, ermita al turó de Santa Bàrbara de Blanes, la Selva
 Ermita de Santa Bàrbara de la Salzadella, a la Salzadella, Baix Maestrat
 Ermita de Santa Bàrbara de Vilafranca, a Vilafranca (Ports), Alt Maestrat
 Orografia:
 Santa Bàrbara (Senterada), muntanya a Larén, Pallars Jussà
 Malh de Santa Bàrbara, muntanya a Vilamòs, Vall d'Aran
 Santa Bàrbara (Terra Alta), muntanya a Horta de Sant Joan, Terra Alta
 Roques de Santa Bàrbara, muntanya de Vidrà, Osona
 Serra de Santa Bàrbara, serra a Algerri, la Noguera
 Illes Santa Bàrbara, arxipèlag de l'oceà Pacífic 
 Illa Santa Barbara, illa de l'arxipèlag homònim
 Turó de Santa Bàrbara, muntanya de Blanes
 Santa Bàrbara (Anglès), cim i serra d'Anglès (la Selva)
 Miscel·lània:
 Pla de Santa Bàrbara, vilatge ibèric de la tribu dels cossetans a Montblanc, Conca de Barberà 
 Reial Fàbrica de Tapissos de santa Bàrbara, manufactura real per a la fabricació d'objectes de luxe creades per la política mercantilista de la Il·lustració espanyola
 Herba de Santa Bàrbara (Barbarea verna), herba de la família de les brassicàcies
 Santa Bàrbara (Goya)